Джилл Гетерінгтон і Елна Рейнах були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Гетерінгтон, яка виступала в парі з Крістін Редфорд.

Елс Калленс і Жюлі Алар-Декюжі виграли титул, у фіналі перемігши Гетерінгтон і Редфорд з рахунком 6–1, 6–0.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Іріна Спирля /  Лінда Вілд (1-ше коло)
 Патрісія Тарабіні /  Кароліна Віс (1-ше коло)
 Джилл Гетерінгтон /  Крістін Редфорд (фінал)
 Елс Калленс /  Жюлі Алар-Декюжі (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

WTA Auckland Open
Тур WTA 1996